Dobrnja est un toponyme qui peut désigner :
Dobrnja, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie ;
Dobrnja, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.